Peixes, Pássaros e Pessoas é o segundo CD solo da cantora paulista Mariana Aydar, lançado em 2009.

Faixas 

Álbuns de Mariana Aydar
Álbuns de 2009
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa